Pröhle Henrik (1870–1950) evangélikus lelkész, egyetemi tanár, lapszerkesztő
 Prőhle Henrik (1936–2022) fuvolaművész, egyetemi tanár